Флер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Флер () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Флер () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Флер () — муніципалітет у Швейцарії, у регіоні Валь-де-Траверс, кантону Невшатель